Lars Nilsson kan syfta på 

 Lars Nilsson (jesuit) (1538–1622), känd som Kloster-Lasse
 Lars Nilsson (avrättad 1693), samisk schaman
 Lars Nilsson i Viby (1818–1899), riksdagsman för Lantmannapartiet och rusthållare
 Lars Nilsson (1851–1900), känd som Löderupsmördaren, se Löderupsdramat
 Lars Nilsson (friidrottare) (född 1916), terränglöpare
 Lars-Åke Nilsson (idrottsledare) (1923–2020), baskettränare
 Lars-Åke Nilsson (1943–1996), ambassadör
 Lars-Göran Nilsson (född 1944), ishockeyspelare
 Lars-Göran Nilsson (professor) (1944–2022), forskare i psykologi
 Lars Nilsson (historiker) (född 1945), professor och föreståndare för Stads- och kommunhistoriska institutet
 Lars Nilsson (gynekolog) (född 1945), gynekolog och forskare
 LG Nilsson (född 1946), musikproducent
 Lars Nilsson (journalist) (född 1947)
 Lars-Olof Nilsson (född 1951), militär
 Lars Nilsson (konstnär) (född 1956), skulptör och fotograf
 Lars Nilsson (volleybollspelare) (född 1965) 
 Lasse Nilsson (född 1982), fotbollsspelare